Teutoburg peut faire référence à :
 la bataille de Teutoburg qui a lieu en l'an 9 ;
 la forêt de Teutoburg ou forêt de Teutberg, située en Allemagne ;
 le fort romain de Teutoburg, situé dans la province romaine de Pannonie.